Bulgarije (Тополово)
Topolovo (Chaskovo), een dorp in de Bulgaarse gemeente Madzjarovo in de oblast Chaskovo
Topolovo (Plovdiv), een dorp in de Bulgaarse gemeente Asenovgrad in de oblast Plovdiv

Slovenië
Topolovo (Slovenië), een plaats in de gemeente Kozje in de statische regio Savinjska